Khong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 81.484 de locuitori și o suprafață de 454,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon). There are two townships (thesaban tambon) - Mueang Khong and Thephalai, each covering part of the same-named tambon.

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima